Красносельцевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в Быковском муниципальном районе Волгоградской области. Административный центр — село Красноселец.

География 
Расположено в северо-восточной части Быковского района.

Площадь сельского поселения составляет 13 207 гектар, из которых 13 005 га (по состоянию на 2008 год) приходится на сельхозугодья и 135 га занимает застройка (по состоянию на 2008 год).

Граничит:
 на юге — с Палласовским районом;
 на западе — с Солдатско-Степновским сельским поселением;
 на северо-западе и севере — с Александровское сельским поселением;
 на севере — с Старополтавским районом;
 на востоке — с Садовским сельским поселением.

Население

Состав сельского поселения

Администрация 
Глава — Кузнецова Нина Александровна (c 11 октября 2009 года);
Телефон/факс: 8(84495) 3-74-67
Адрес администрации: 404063, Волгоградская область, Быковский район, с. Красноселец, ул. Ленина, 27.
e-mail: bykkrasnoselec@ya.ru

Транспорт 
Протяженность автодорог местного значения — 10 км.

Примечания

Ссылки 
 

Муниципальные образования Быковского района
Сельские поселения Волгоградской области